Gianduja (commedia dell'arte)
 Gianduja (čokolada)